Треће Светско првенство у одбојци за жене 1960. је одржано у Бразилу од 29. октобра до 13. новембра 1960.

Учесници 
На светском првенству је учествовало 10 репрезентација.

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из два круга (први и завршни круг). У , 10 репрезентација је било подељено у 3 групе (једна група са четири екипе и две групе са по три екипе). Све екипе су се пласирале у други круг.

У , креиране су две групе (од 1.-6. места и од 7.-10. места), тимови су били распоређени у зависности од пласмана у Првом кругу (по две првопласиране екипе из сваке групе су биле смештене у групи од 1.-6. места а остале екипе у групи од 7.-10. места). Коначни пласман екипа је одређен по Бергеровом систему.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Завршна рунда 
 Резултати између тимова који су играли међусобно у Првој рунди су пренети у завршну рунду.

Група од 7.-10. места

Група

Група од 1.-6. места

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у одбојци 1960.

Спољашње везе 

 fivb резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Бразилу
Одбојка у 1960.